CCL4 steht für:
 die Chemikalie Tetrachlormethan, welche die Summenformel CCl4 hat
 das Chemokin CCL4

CCL4